Peter Weir (politicus), een Noord-Ierse politicus
 Peter Weir (regisseur), een Australische filmregisseur
 Peter Weir (voetballer), een Schotse voetballer